Naselja u Srbiji:
 Beli Breg (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Beli Breg (Trgovište, Srbija), naselje u sastavu općine Aleksinac